Пасифик има више значења:
 Округ Пасифик (Вашингтон)
 Пасифик (Вашингтон)
 Пасифик (Мисури)